Jasd bezeichnet:
Jásd, ein Ort im ungarischen Komitat Veszprém
Yazd, eine der ältesten Städte des Iran